Wilhelm von Wrangell ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm von Wrangell (Ritterschaftshauptmann) (1831–1894), estländischer Ritterschaftshauptmann und Landrat
 Wilhelm von Wrangell (Staatsrat) (1894–1976), estnischer Staatsrat